СГС может означать:
 СГС, сантиметр-грамм-секунда — система единиц измерения.
 СГС, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
 Пиктограммы опасности СГС